

Постоянные номера гонщиков 
Начиная с сезона 2014 года, пилоты Формулы-1 выступают под своим персональным номером, закреплённым за ними на всю карьеру. Гонщик может выбрать любой из свободных номеров между 2 и 99. Под номером 1 имеет право выступать только чемпион мира предыдущего сезона (что делали Себастьян Феттель в 2014 и Макс Ферстапен в 2022 и 2023), однако чемпион также имеет право выступить и под своим постоянным номером. Первый раз правом выступать под своим постоянным номером воспользовался Льюис Хэмилтон, который на сезоны 2015, 2016, 2018—2021 оставил себе номер 44.

Номер может быть заново выбран другим гонщиком через два сезона после того, как предыдущий хозяин завершил карьеру в Формуле-1, за исключением случаев, когда номер изымается из употребления. Так, номер 17 навечно закреплён за Жюлем Бьянки.

Таблица не учитывает номера, использованные гонщиками во время пятничных тестовых заездов.

Курсивом отмечены гонщики, проводившие гонку с временным (разовым) номером.

Временные номера 
Гонщики, тестирующие машины по пятницам в рамках гоночного уик-энда, получают временные номера из числа свободных. Как правило, это номера в диапазоне 30—49.

В случае, если гонщик временно заменяет другого пилота в соревнованиях, он также стартует под номером, выданным ему только на конкретный этап. В дальнейшем, если гонщик получает место постоянного пилота, он имеет право выбрать любой другой номер. Так, Уилл Стивенс, проехавший одну гонку под номером 46, в качестве постоянного номера выбрал 28; Стоффель Вандорн, заменявший Фернандо Алонсо с номером 47, впоследствии выбрал номер 2; а Брендон Хартли, дебютировавший под номером 39, уже на следующей гонке в составе той же команды выступал под номером 28.

Номера, выведенные из использования 
Номер 17 не может быть выбран, так как был навечно закреплён за Жюлем Бьянки после его гибели.

Нумерация гоночных болидов в 1996—2013 годах 
Начиная с сезона 1996 года и вплоть до сезона 2013 года включительно номера распределялись по результатам Кубка Конструкторов прошлого сезона, кроме номеров 1 и 2, которые доставались, соответственно, гонщику, ставшему чемпионом, и его напарнику — вне зависимости от того, какое место заняла их команда.

Номер 13 не использовался. Таким образом, команда, занявшая в чемпионате седьмое место (или шестое, если чемпион ушёл в более слабую команду), получала номера не 13 и 14, а 14 и 15, следующая команда — 16 и 17, и так далее.

Если действующий чемпион не выходил на старт нового сезона, команде-чемпиону присуждались бы номера 0 и 2. Однако в указанный период таких случаев не было.

Нумерация гоночных болидов в 1973—1995 годах 

До 1973 года номера машинам присуждались на каждом этапе отдельно, организаторами этапа. Начиная с Гран-при Бельгии 1973 года, машины получили постоянные номера, с которыми ездили весь оставшийся сезон.

В сезоне 1974 года постоянные участники Гран-при получили номера в соответствии с результатами Кубка конструкторов предыдущего года. В дальнейшем перед каждым сезоном происходил «обмен номерами» между командой, в которой был новый чемпион, и командой, ранее державшей номера 1 и 2. Остальные команды, как правило, сохраняли свои номера. Так, «Тиррелл» в течение 22 сезонов владел номерами 3 и 4.

Номера команды, прекратившей выступления, могли быть отданы другой команде: например, в сезоне 1989 года команда «Эрроуз» отказалась от своих старых номеров 17 и 18 и взяла номера 9 и 10, оставшиеся от ушедшей команды «Цакспид».

Если действующий чемпион не выходил на старт нового сезона, чемпионской команде могли дать номера 0 и 2. Так, в сезоне  года чемпионом стал Найджел Мэнселл, выступавший за команду «Уильямс». После этой победы Мэнселл принял решение покинуть «Формулу-1» и перейти в американскую серию «Индикар». А поскольку номер 2 остался за командой «Уильямс», то тест-пилоту (Деймону Хиллу), который должен был заменить чемпиона мира, достался номер 0. Ситуация повторилась и в следующем году, когда чемпионом мира стал француз Ален Прост, выступавший в том же «Уильямсе» (под номером 2). Хиллу пришлось провести и весь следующий сезон с номером 0. 

В то же время, чемпион того самого 1973 года Джекки Стюарт также ушёл из чемпионата будучи действующим чемпионом. Но в сезоне 1974 года номера 0 не было, а под номером 1 выступал Ронни Петерсон из команды «Лотус», взявшей Кубок конструкторов в 1973 году. Ещё одно разовое выступление не чемпиона с номером 1 было на Гран-при Европы 1985 года, где Джон Уотсон временно заменял чемпиона предыдущего сезона Ники Лауду.

Без учёта разовых выступлений отдельных машин:

Примечания 

Списки, связанные с Формулой-1